Herrendorf ist ein deutscher Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Herrendorf, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Chłopowo (Myślibórz), Dorf im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Herrendorf, bis 1934 Dworatzken, Kreis Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Dworackie, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Herrendorf, bis 1930 Dwarrehlischken, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, seit 1950: Solonzy (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Herrendorf, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, ab 1950: Krasny Kut, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Familienname:
 Berthold Herrendorf (1964–2022), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Herrndorf